

Pessoas
Arthur Hallam
Henry Hallam

Localidades
Hallam (Nebraska)
Hallam (Pensilvânia)

Desambiguação